Michael Berend ist der Name folgender Personen:

* Michael Berend (Journalist) (Otto Lain; 1834 oder 1835–1866), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Michael Berend (Bankier) († 1832), deutscher Bankier, Hofagent in Hannover, Gründer eines Bankhauses